Taparé peut désigner :
 Taparé, un village camerounais de la commune de Dembo, dans la région du Nord ;
 Taparé, un village camerounais de la commune de Garoua-Boulaï, dans la région de l'Est.